Desna (pritoka Vrbasa), pritoka Vrbasa, BiH
 Desna (pritoka Dnjepra), pritoka Dnjepra, Ukrajina
 Desna (pritoka Južnog Buga), pritoka Južnog Buga, Ukrajina